Rémi Français (ur. 24 marca 1989 w Lozannie) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Les Diablerets. Medalista mistrzostw kraju.

W Pucharze Świata zadebiutował 28 listopada 2009 podczas inaugurujących sezon zawodów w Ruce. Zajął 47. miejsce.

W Pucharze Kontynentalnym najlepszą lokatę zajął 27 grudnia 2009 w Engelbergu – został sklasyfikowany na 13. pozycji.

Jest również byłym rekordzistą skoczni Lötschberg-Schanze o punkcie K-90. W 2004 skoczył tam 99 metrów. Dwa lata później rekord ten o metr poprawił Christoph Bieler.

Jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Szwajcarii w skokach narciarskich w konkursach drużynowych – w 2008 i 2010 zdobywał srebrne krążki, a na najniższym stopniu podium stawał w 2007 i 2013.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2003  Sollefteå – 59. miejsce
 2004  Stryn – 45. miejsce
 2005  Rovaniemi – 34. miejsce
 2006  Kranj – 33. miejsce
 2007  Tarvisio – 50. miejsce
 2008  Zakopane – 33. miejsce
 Drużynowo
 2003  Sollefteå – 15. miejsce
 2004  Stryn – 9. miejsce
 2005  Rovaniemi – 12. miejsce
 2006  Kranj – 13. miejsce
 2008  Zakopane – 10. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Lozannie